Gabor je lahko:

 Gábor, madžarsko moško osebno ime 
 Gabor, priimek več znanih ljudi